ASCII puede hacer referencia a:

Código ASCII, el "American Standard Code for Information Interchange", un estándar de codificación de computadoras.
Arte ASCII, arte por computadora creado con el uso del juego de caracteres ASCII.
Juego ASCII, un juego gráfico que utiliza ASCII art para mostrar los elementos gráficos.
ASCII extendido, juego de caracteres de ocho bit que incluye el juego de caracteres ASCII de siete bit.
ASCII Corporation, editorial y desarrolladora japonesa que publica la revista ASCII.
ASCII, una ocupación y laboratorio de comunicaciones libres de Ámsterdam.